Ekeblad ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Ekeblad (1724–1786), schwedische Adlige, Agrarwissenschaftlerin und Salonière
 Marie Ekeblad (um 1875–nach 1920), schwedische Opernsängerin (Sopran)